Józef Kędzierski (1866–1956) – polski urzędnik skarbowy
 Jan Józef Kędzierski, Józef Kędzierski (1920–1983) – polski działacz ruchu robotniczego
 Józef Andrzej Kędzierski (1900–1971) – doktor medycyny, poseł na Sejm PRL II kadencji 1957-1961